Flanimals: The Day of the Bletchling é quarto livro da série Flanimals, autoria do britãnico Ricky Gervais. O livro, publicado em 4 de Outubro de 2007, centra-se quando os Flanimals se unem contra um enxame enorme de Bletchling, uma espécie que pretende acabar com a vida dos Flanimal. A versão em capa dura do livro vem com um pôster com Ambler Clunge e Molf, uma paródia do filme Tubarão.

Ligações externas 
  
 
  

Livros de Ricky Gervais
Livros do Reino Unido
Livros de 2007